Бурдуково — топоним в России:

 Бурдуково — село в Прибайкальском районе Бурятии.
 Бурдуково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Бурдуково — разъезд в Вологодском районе Вологодской области.
 Бурдуково — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Бурдуково — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Бурдуково — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Бурдуково — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Бурдуково — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Бурдуково — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Бурдуково — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Бурдуково — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Бурдуково — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Бурдуково — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Бурдуково — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Бурдуково — деревня в Некоузском районе Ярославской области.